Cabalgata puede designar a:

Desfile, excursión, evento folclórico 
 Cabalgata, desfile en el que participan varios jinetes a caballo, o excursión a caballo por parte de un grupo de excursionistas.
 Cabalgata de Reyes Magos, desfile de carrozas típico de ciertos países o ciudades, que se desarrolla cada 5 de enero por la tarde, particularmente en España, México, y también en otros países.
 Cabalgata de los Reyes, festival checo realizado en primavera, y más específicamente en el día de Pentecostés, en el sureste de la República Checa.
 Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la que se celebra el 5 de enero en Alcoy (Alicante, España), y que está considerada como la más antigua de España y quizás la más antigua del mundo.
 Cabalgata sarda, antiguo evento cultural y folclórico que tiene lugar en Sassari (Cerdeña, Italia), generalmente el penúltimo domingo de mayo ; es un desfile a pie, a caballo, o con las traccas (los característicos carros decorados con flores y objetos cotidianos), de grupos procedentes de todas partes de Cerdeña.

Cine y audiovisuel 
 Cabalgata (película), film de 1933 donde se repasa la vida de la sociedad inglesa desde el Día de Año Nuevo de 1899 hasta 1933.

Música, ópera 
 Cabalgata de las valquirias, término popular para referirse al comienzo del tercer acto de La valquiria, la segunda ópera de la tetralogía El anillo del nibelungo, compuesta por Richard Wagner.